Stroud steht für:

 Stroud, englische Stadt und Verwaltungssitz 
 Stroud District in der englischen Grafschaft Gloucestershire
 Stroud (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Stroud (Hampshire), England
 Stroud (New South Wales), Ortschaft in New South Wales, Australien
 Stroud (Oklahoma), Ortschaft in Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Stroud (Surrey), England

Stroud ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Stroud, (* 1967), neuseeländischer Motorradrennfahrer
 Barry Stroud (1935–2019), kanadischer Philosoph
 Carsten Stroud (* 1946), kanadischer Schriftsteller
 C. J. Stroud (* 2001), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Derek Hammond-Stroud (1926–2012), britischer Opernsänger (Bariton)
 Don Stroud (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Elizabeth Stroud, US-amerikanische methodistische Geistliche
 Jonathan Stroud (* 1970), britischer Schriftsteller
 Les Stroud (* 1961), kanadischer Survival-Experte, Filmemacher und Musiker
 Lisa Celeste Stroud (* 1962), US-amerikanische Jazzsängerin und Musicaldarstellerin, siehe Lisa Simone
 Robert Stroud (1890–1963), US-amerikanischer Gewaltverbrecher und Vogelkundler
 Ronald S. Stroud (1933–2021), kanadischer Althistoriker und Epigraphiker